Makunudhoo (Haa Dhaalu-atol), een eiland van het Haa Dhaalu-atol, Maldiven
 Makunudhoo (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven